Поставеният под номер 1 Роджър Федерер защитаваше титлата си, но отпадна на 1/4 финал от миналогодишния финалист Робин Сьодерлинг, който за втори пореден пъти стигна до финалния мач.

Поставени тенисисти

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция